«Две зимы и три лета» — второй роман тетралогии «Братья и сёстры» Фёдора Абрамова.
 «Две зимы и три лета» — российский многосерийный телефильм, поставленный по мотивам тетралогии Фёдора Абрамова.